Andrzej Jezierski (1930–2002) – historyk dziejów gospodarczych, profesor nauk ekonomicznych
 Andrzej Jezierski (ur. 1938) – koszykarz
 Andrzej Jezierski (ur. 1950) – fizyk ciała stałego, profesor nauk fizycznych
 Andrzej Jezierski (ur. 1980) – kajakarz, olimpijczyk z 2012
 Andrzej Jezierski – ekonomista, specjalista logistyki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przypisy